Valensi est un patronyme porté par : 
 Albert Valensi, connu sous le nom d'Albert Valsien (1882-1955), chef d'orchestre, arrangeur et compositeur français ;
 Éliane Amado Levy-Valensi (1919-2006), psychologue et psychanalyste française ;
 Gabriele Valensi, actrice, chanteuse et musicienne française ;
 Georges Valensi (1889-1980), ingénieur français en télécommunications ;
 Henry Valensi (1883-1960), peintre français et fondateur du Musicalisme ;
 Jacqueline Lévi-Valensi (1932-2004), universitaire française spécialiste d'Albert Camus ;
 Nick Valensi (1981- ), l'un des guitaristes du groupe The Strokes ;
 Théodore Valensi (1886-1959), homme politique français ;
 Victor Valensi (1883-1977), architecte et urbaniste français ;
 Lucette Valensi (1936- ) historienne française.
Patronyme séfarade